È conosciuto soprattutto come cantante della boy band Ultra.

Biografia
Ha frequentato la stessa scuola superiore del chitarrista e del batterista degli Ultra, rispettivamente, Mike Harwood e Jon O'Mahony, dove si sono incontrati. È stato nella classe di Harwood, e O'Mahony era di un paio di anni più grande.

Dopo essersi diplomato è andato alla University of Leeds, dove ha studiato Geografia e Management. Si è laureato nel 1999. In passato è stato anche un atleta di pentathlon, ma quando si rese conto che lo sport non era la scelta della carriera in cui avrebbe potuto ottenere i risultati più alti, si diede alla musica e formò gli Ultra. Scrisse molte delle canzoni del loro album di debutto che porta lo stesso nome del gruppo ovvero, Ultra.

I suoi artisti preferiti sono Peter Gabriel e Stereo MCs.  Dopo aver lasciato gli Ultra, ha tentato di diventare un geometra.

Collegamenti esterni